Disneyland peut faire référence à :

Complexes de loisirs 
Disneyland Resort, le nom du complexe touristique californien comprenant les parcs Disneyland et Disney California Adventure.
Disneyland Paris (anciennement connu sous les noms Euro Disney Resort et Disneyland Resort Paris), le nom du complexe touristique français comprenant le parc Disneyland et le parc Walt Disney Studios.
Hong Kong Disneyland Resort, le nom du complexe touristique situé sur le territoire de Hong Kong comprenant le parc Hong Kong Disneyland.

Parcs à thèmes 
 Disneyland ou Disneyland Park, le nom du parc à thème original ouvert en 1955 en Californie.
 Tokyo Disneyland, le parc à thème ouvert en 1983 à Urayasu au Japon.
 Parc Disneyland (anciennement connu sous les noms Euro Disneyland et Disneyland Paris), le parc à thème ouvert en 1992 à Marne-la-Vallée, en France.
 Hong Kong Disneyland, le parc à thème ouvert en 2005 à Hong Kong, en Chine.
 Shanghai Disneyland, le parc à thème ouvert en 2016 près de Shanghai, en Chine.

Attractions 
 Disneyland Railroad, le réseau ferroviaire encerclant Disneyland en Californie.
 Disneyland Railroad (Paris), le réseau ferroviaire encerclant le parc Disneyland, en France.
 Hong Kong Disneyland Railroad, le réseau ferroviaire encerclant Hong Kong Disneyland.
 Disneyland Monorail, une attraction du parc Disneyland, en Californie.
 Disneyland Viewliner, une ancienne attraction du parc Disneyland, en Californie.
 Disneyland Flying Saucers, une ancienne attraction du parc Disneyland, en Californie.

Entreprises 
 Disneyland Inc., société américaine qui chapeaute le Disneyland Resort californien .
 Disneyland Records, ancien nom du label de musique Walt Disney Records.

Médias 
 Disneyland ou Dateline: Disneyland, titre alternatif de l'émission de télévision américaine Le Monde merveilleux de Disney (The Wonderful World of Disney) entre le  et le .
 Disneyland, mon vieux pays natal, téléfilm d'Arnaud des Pallières diffusé en 2002.
 , publication éditée depuis 1964 par Kōdansha au Japon.
 Disneyland, chanson du chanteur américain Five for Fighting sur l'album The Battle for Everything.

Autres 
 Golf Disneyland, est un parcours de golf français appartenant au resort Disneyland Paris.
 D-A-D (Disneyland After Dark), un groupe de hard rock danois formé à Copenhague au début des années 1980.

Voir aussi 
 

Disney